Coppa Libertadores 2021 – edizione della competizione di calcio maschile
 Coppa Libertadores 2021 – fase a eliminazione diretta dell'edizione della competizione di calcio maschile
 Coppa Libertadores 2021 (calcio a 5) – edizione della competizione di calcio a 5
 Coppa Libertadores 2021 (calcio femminile) – edizione della competizione di calcio femminile